Cette page regroupe les différentes significations du nom Lain :

Localités 
 Lain : commune française de l'Yonne
 Lain : commune de Guinée

Divers 
 Latuin (),  considéré comme le premier évêque de Séez en Normandie est parfois aussi appelé Lain
 Serial experiments Lain : série animée japonaise de Ryutaro Nakamura
 Serial Experiments Lain (jeu vidéo) : jeu vidéo tiré de la série